Il singolare del torneo di tennis TVA Cup 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Linda Wild che ha battuto in finale 6–4, 6–2 Sandra Kleinová.

Teste di serie

  Yone Kamio (semifinali)
  Kyōko Nagatsuka (primo turno)
  Mana Endō (secondo turno)
  Ai Sugiyama (secondo turno)

 Shaun Stafford (primo turno) 
 Jana Nejedly (secondo turno) 
 Sung-Hee Park (quarti di finale) 
 Jolene Watanabe (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TVA Cup 1995